Seznam armad z zaporedno številko 46.

Seznam 
 46. armada (ZSSR)

 Zračne
 46. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi